Abtsdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Abtsdorf (Frensdorf), Ortsteil von Frensdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Abtsdorf (Saaldorf-Surheim), Ortsteil von Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Abtsdorf (Lutherstadt Wittenberg), Ortsteil von Lutherstadt Wittenberg, Sachsen-Anhalt

in Österreich:
 Abtsdorf (Gemeinde Attersee), Katastralgemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

in der Slowakei:
 Abtsdorf, deutscher Name von Opatovce nad Nitrou, Gemeinde in der Region Horná Nitra

in Tschechien:
 Abtsdorf, deutscher Name von Opatov v Čechách, Gemeinde in der Region Pardubice

in Rumänien:
 Abtsdorf bei Agnetheln, deutscher Name von Apoș, Gemeinde im Kreis Sibiu
 Abtsdorf bei Klausenburg, deutscher Name von Mănăștur, Ort im Kreis Cluj
 Abtsdorf bei Marktschelken, deutscher Name von Țapu, Gemeinde im Kreis Sibiu

Siehe auch:
 Absdorf (Begriffsklärung)